En mathématiques, le terme de fonction logistique revêt plusieurs sens non compatibles :
 on appelle parfois fonction logistique la fonction du second degré :  utilisée dans la relation de récurrence de la suite logistique et dans l'équation différentielle du modèle de Verhulst ;
 on appelle fonction logistique ou courbe logistique, une fonction, faisant intervenir la fonction exponentielle et solution de l'équation différentielle du modèle de Verhulst.

En management, la fonction logistique a pour objectif la production et la distribution au moindre coût d'un produit en quantité et au lieu correspondant à la demande.

Notes et références